Zkratka DVI může mít více významů:

 Dopravní vzdělávací institut
 Digital Visual Interface – rozhraní pro přenos video signálu
 DVI (formát) – formát výstupního souboru typografického systému TeX